Az elsődleges, külső női nemi szervek vulgáris elnevezése
 6521 Pina, egy aszteroida
 Pina, folyó Fehéroroszország déli részén
 Pina, település Nepálban
 Pina de Ebro, település Spanyolországban
 Pina (ピナ), a Sword Art Online egyik szereplője, Silica társa
 Piña colada [pɪɲa koˈlada], egy krémes állagú koktél 
 Pina, 2011-es film
 piña (Ananas comosus) (ananász)

Pina személynevűek 
 Pina Bausch (1940–2009) német koreográfus
 Pina Borione (1902–1988) olasz színész-énekesnő, szinkronszínész
 Pina Bottin (1933) olasz színésznő
 Pina Calì (1905–1949) olasz festőművésznő
 Pina Carmirelli (1914–1993) olasz hegedűművésznő
 Pina Cei (1904–2000) olasz színésznő
 Pina Gallini (1888–1974) olasz színésznő
 Pina Lamara (1925) olasz énekesnő
 Pina Manique (1733–1805) portugál bíró
 Pina Maisano Grassi (1928) olasz politikusnő
 Pina Menichelli (1890–1984) olasz színésznő
 Pina Pellicer (1934–1964) mexikói színésznő
 Pina Picierno (1981) olasz politikusnő
 Pina Piovani (1897–1955) olasz színésznő
 Pina Renzi (1901–1984) olasz színésznő
 Pina Sacconaghi (1906–1994) olasz festőművésznő
 Pina Tufano (1965) olasz kosarasnő
 Pina Varriale (1957) olasz újságíró-írónő
 Rogelio Pina Estrada (?) kubai ügyvéd, cserkészvezető
 Wescley Pina Gonçalves (1984) brazil labdarúgó

Pina családnevűek 
 Rui de Pina (1440–1521) portugál krónikás
 Daniel Bautista Pina (1981) spanyol labdarúgó
 Jay Pina (1964) amerikai ökölvívó
 João Pina (1981) portugál cselgáncsozó
 Kevin Pina (?), amerikai újságíró
 Larry Pina (1947) amerikai író